D23 ou D.XXIII peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fokker D.XXIII, un prototype d'avion de chasse néerlandais ;
 , un navire britannique construit en 1943 ;
 , un destroyer de Type 82 lancé en 1973.

Convention  
 D23, une convention biannuelle de la Walt Disney Company lancée en 2009.

Route 
  Route Croate D23, une route en Croatie ;
  Route départementale 23, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres